Генералю́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Генералюк Віктор Вікторович (1965) — український громадський та молодіжний діяч. Голова ВМГО Об'єднання студіюючої молоді «Зарево», голова Молодіжного інформаційного центру «Євро<26-Зарево». Член центральної контрольно-ревізійної комісії партії «Наша Україна», член проводу ОУН.
 Генералюк Леся Станіславівна — український літературознавець і мистецтвознавець, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу слов'янських літератур Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.